Seasons Change steht für:

Musikalben:
 Seasons Change (Konitz-Berger-Album), Album von Lee Konitz und Karl Berger (1979)
 Seasons Change (Scotty-McCreery-Album), Album von Scotty McCreery (2018)

Lieder:
 Seasons Change, Lied von Michael Martin Murphey aus dem Album Swans Against the Sun (1976)
 Seasons Change (Exposé-Lied), Lied von Exposé (1988)

Filme:
 Seasons Change (Film), thailändischer Film von Nithiwat Tharatorn (2006)